Viby Sogn henviser til flere artikler:
 Viby Sogn (Kerteminde Kommune) – et sogn i Kerteminde Kommune og i Kerteminde Provsti
 Viby Sogn (Århus Kommune) – et sogn i Århus Kommune og i Århus Søndre Provsti